Анатолій Вікторович Спиця (;  12 лютого 1978, Гуляйполе, на той час Українська РСР) — український фотограф. З 2015 року кандидат у члени НСФХУ.

Життєпис 
Анатолій Вікторович Спиця народився 12 лютого в Гуляйполі (Запорізька область) в родині вчителя Спиці Віктора Максимовича.

У 2000 році закінчив Донецький національний технічний університет (раніше —Донецький політехнічний інститут) за фахом «інженер-електрик».

З 2000 по 2001 рік працював у СК «Любимівський» старшим електриком та інженером з охорони праці, механіком току.

2001—2014 рік. 22 жовтня Анатолія прийнято електромонтером 3 гр. у групу обліку ВОЕ (відділ обліку електроенергії) ТОВ "Сервіс-Інвест". З 2006 до 4 серпня 2014 року працює інженером 2 категорії відділку обліку електроенергії в тій же компанії, яку згодом прейменовують в ТОВ «ДТЕК Високовольтні електромережі», що входить до складу СКМ.

З червня 2011 року працює позаштатним фотографом порталу футбольних новин «UA-Football.com».

З серпня 2014-го по лютий 2016 Анатолій працює у ПрАТ «Миколаївобленерго» інженером АСКОЕ.

15 квітня 2016 Анатолій почав працювати у ФК «Врадіївка» на посаді фотографа, але фактично виконував обов'язки прес-аташе клубу до кінця листопада 2016 р.

За сімейними обставинами сім'я фотографа у червні 2016 переїздить до Одеси.

Жовтень 2016 — квітень 2018 працює фотографом Асоціації футзалу Одеської області.

У 2015 став членом Асоціації спортивних журналістів України.

З березня 2019 року приступив до роботи інженером у ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» (Маріуполь).

З грудня 2019 року — керівник гуртка «Фотоклуб ЧіК», Маріуполь.

Творчість 
Старший брат з дитинства навчив користуватися фотоапаратом, плівкою і збільшувачем. Крім усього іншого з дитинства Анатолія цікавив футбол у всіх його проявах. Грав за шкільну команду на першість району і так далі. З приїздом на навчання в мегаполіс (Донецьк), була можливість відвідувати ігри Чемпіонату України. Так і став фанатом місцевої команди ФК «Шахтар». Фактично футбольна команда стала для Анатолія початком дороги у професію фоторепортер. У 2010 році Анатолій почав відвідувати, а у 2012 став рівноправним членом Народного фотоклубу «Об'єктив», м. Донецьк.

 2011  Фіналіст Броварського фотофестивалю, Бровари.(1)
 2012 Всеукраїнської фотопремії «Україна, яку ми любимо», Київ.(2)
 2012 фотоконкурсу «Фанати в кадрі». Донецьк, Київ.(3)
 2012 Учасник арт-виставки «Життя після ЄВРО», Донецьк.(4)
 2012 Фіналіст Першого Всеукраїнського фотоконкурсу «PHOTO-WORLD», Харків.(5)
 2012 Учасник фотовиставки « О ГЛАВНОМ»(Народный фотоклуб «Об'єктив», м. Донецьк).(6)
 2012 Учасник фотовиставки «2012», Донецьк. (Народний фотоклуб «Об'єктив», м. Донецьк).(7)
 2012 Переможець всеукраїнського фотоконкурсу «ТОП 10» Серпневий випуск журналу «PHOTOGRAPHER», Київ.
 2012 Учасник фотовиставки «Подорожні нотатки», Донецьк, Київ.(8)
 2012 Учасник фотоконкурсу «Вміємо бачити радість», Київ(НСФХУ).(9)
 2012 Перша персональна фотовиставка «Донецк, который я люблю!», Донецьк.
 2013 Учасник онлайн-фотовиставки «Погляд-2013», Київ.(10)
 2013 Учасник фотовиставки «Ми працюємо для Вас»(До дня працівників комунального господарства), Донецьк.(11)
 2013 Учасник Міжнародного конкурсу фотографії Українського тижня мистецтв у номінації Фотожурналістика. Спорт. Категорія Любитель, Київ.(12)
 2013 Учасник Міжнародного конкурсу фотографії Санкт-Петербургського тижня мистецтв у номінації Фотожурналістика. Спорт. Категорія Любитель, Росія, Санкт-Петербург.(13)
 2013 Учасник Міжнародного конкурсу фотографії Тижня мистецтв у Італії, у номінації Фотожурналістика. Спорт. Категорія Любитель, Італія, Фано.(14)
 2013 Фестиваль фотоклубів України.  Народный фотоклуб «Об'єктив», м. Донецьк, Київ.(15)
 2013 Фіналіст фотоконкурсу «Життя всупереч…», Київ.(16)
 2013 Учасник фотовиставки в галереї «ДЕРЗАЙ!», Донецьк.(17)
 2013 Фіналіст художньої виставки-конкурсу «Urban Eco Art» «Еконяка 2013», Львів.(18)
 2013 Приз глядацьких симпатій Міжнародного фотоконкурсу «Чорно-білий настрій» , Донецьк, Київ.(19)
 2013 Учасник фотовиставки до дня міста, Донецьк(Народный фотоклуб «Об'єктив», м. Донецьк)(20)
 2013 Учасник фотоконкурсу «Полярная перспектива-2013», Росія, Норильск.
 2014 Учасник Всеукраїнського Арт-проекту «Сліди».(21)
 2014 Учасник фотоконкурсу «Жінки очима чоловіків», Донецьк.(22)
 2014 Друга персональна фотовиставка «ФУТБОЛЬНІ ІСТОРІЇ», Донецьк (12-й гравець).
 2014 Учасник Міжнародного конкурсу фотографії Українського тижня мистецтв у номінації Пейзаж. Категорія Професіонал, номінації Концепція. Категорія Професіоонал, Київ (23)
 2014 Переможець всеукраїнського фотоконкурсу «ТОП 10» Березневий випуск журналу «PHOTOGRAPHER», Київ. (24)
 2014 Третя персональна фотовиставка «МОДНА ВЕСНА», Донецьк.
 2014 Учасник колективної виставки «О спорт — ти Всесвіт» (25), Донецьк
 2015 Учасник фотовиставки «Південний фотоальбом-2015», Миколаївська обласна організація НСФХУ.(26)
 2015 Четверта персональна фотовиставка «Гарячі миттєвості історії», Миколаїв.
 2015 Учасник фотовиставки «Майдан 2014-го очима художників » в музеї ім. Верещагіна, Миколаїв(27)
 2015 Учасник фотовиставки «Моя краща фотографія 2015 » НСФХУ, Київ(28)
 2015 Учасник фотовиставки донецьких фотохудожників «ДО», галерея «Атрибутъ», м. Київ.(29)
 2016 Учасник фотовиставки «Південний фотоальбом-2016», Миколаївська обласна організація НСФХУ.(30)
 2017 Організатор Міжнародного конкурсу фотографії «Миколаїв історичний, Миколаїв сучасний», м. Миколаїв.(31)
 2017 Учасник арт-виставки «Найденное Потерянное», м. Одеса.(32)
 2017 Учасник культурно-мистецького проєкту «Кальміюс-2017», м Краматорськ.(33)
 2018 Організатор Сушки в Одесі(33).
 2020 Перша виставка гуртка «ФотоклубЧіК».
 2020 Учасник проєкту «PostMost 2.0», м. Маріуполь.(34)
 2021 Учасник Всеукраїнської художньої виставки у Центрі сучасного мистецтва ім. Архипа Куїнджи", м. Маріуполь.(35)
 2021 П'ята персональна фотовиставка «СУШКА», Маріуполь (Кав'ярня «LENЬ»).(36)
 2021 Учасник художнього проєкту «Інтроверсія», Маріуполь.(37)
 2021 Учасник проекту «PostMost 3.0(Для своїх)», м. Маріуполь.(38)
 2021 Учасник колективної виставки «IMAGINARIUM» в рамках Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «СЛІДИ», Музей історії міста Києва.(39)
 2022 Шоста персональна "Спиціальна фотовиставка" на "Книжці", м. Одеса.(40)
 2022 Сьома персональна фотовиставка "Тут і зараз" на Книжці, м Одеса.(41).

Нагороди 
 2013 Лауреат I-го ступеня Міжнародного конкурсу фотографії Санкт-Петербургського тижня мистецтв у номінації Фотожурналістика. Спорт. Категорія Любитель, Росія, Санкт-Петербург.
 2013 Лауреат I-го ступеня Міжнародного конкурсу фотографії Українського тижня мистецтв у номінації Фотожурналістика. Спорт. Категорія Любитель, Київ.
 2013 Лауреат I-го ступеня Міжнародного конкурсу фотографії Тижня мистецтв у Італії, у номінації Фотожурналістика. Спорт. Категорія Любитель, Італія, Фано.
 2014 Лауреат I-го ступеня Міжнародного конкурсу фотографії Українського тижня мистецтв у номінації Пейзаж. Категорія Професіонал.
 2014  Лауреат II-го ступеня Міжнародного конкурсу фотографії Українського тижня мистецтв у номінації Концепція. Категорія Професіонал, Київ.
 2014  Лауреат II-го ступеня Міжнародного конкурсу фотографії Adme Photo Awards 2014 .

Особисте життя 
Є дочка та син.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка фотографа
 Перша публикація  про захоплення фотографією у газеті «Сегодня»,
 Перший опублікований у web футбольний репортаж на футбольному порталі новин  ua-football.com ,
 Інтерв'ю для УРА-Информ ,
 Інтерв'ю для Панорами,
 Каталог норильского фотоконкурсу «Полярная перспектива — 2013»,
 Участь у проекті UART, після якого робота «ПАРЛАМЕНТ» попала на сторінки французького видання PARIS MATCH ,
 Робота на листівках до дня міста Донецька 2013.
 Інтерв'ю на 27-му каналі(відео)
 Лист Стівену Спілбергу 

Артисти XXI століття
Українські фотографи